SRD har flere betydninger:
 Services Reconnaissance Department – et australsk 2. verdenskrigs agentur
 Step-recovery-diode – en type halvlederdiode
 Strathcona Regional District – en regional myndighed i British Columbia, Canada